Ievgueni Mitkov (1972- ), joueur de volley-ball russe ;
 Mikhaïl Fotievitch Mitkov (1791-1849), officier et météorologue russe, un des décembristes ;
 Nikola Mitkov (1971- ), joueur d'échecs macédonien ;
 Vasil Mitkov (1943-2002), footballeur bulgare ;
 Yordan Mitkov (1956- ), haltérophile bulgare.